Тауфкирхен () :

 Тауфкирхен (Мюльдорф-ам-Инн) — община в Германии, в земле Бавария, округ Верхняя Бавария, район Мюльдорф-на-Инне.
 Тауфкирхен (Мюнхен) — община в Германии, в земле Бавария, округ Верхняя Бавария, район Мюнхен.
 Тауфкирхен (Фильс) — община в Германии, в земле Бавария, округ Верхняя Бавария, район Эрдинг.